Krummenau kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Krummenau, Sankt Gallen, ort,

Tyskland 

 Krummenau, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz,